Der Begriff Johannisnacht bezeichnet

 die Nacht vor dem Johannistag,
 eine Veranstaltung, Johannisnacht (Mainz),
 einen Roman von Uwe Timm, Johannisnacht (Roman),
 eine Erzählung von Nikolai Gogol, siehe unter Der Johannisabend
 mehrere Filme,
 Johannisnacht (1918),
 Johannisnacht (1933),
 Johannisnacht (1956),
 Johannisnacht (1966).